Чемпионат Люксембурга по футболу 1986/1987 — 73-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1986/1987
Люксембург
Люксембург
1986 год в Люксембурге
1987 год в Люксембурге